Федоровский (Фёдоровский) сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Фёдоровский сельский административный округ Рогнединского района

Владимирская область 

 Фёдоровский сельский округ Киржачского района (упразднён)
 Фёдоровский сельский округ Юрьев-Польского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Фёдоровский сельский округ Абинского района

Рязанская область 

 Федоровский сельский округ Захаровского района (до 2006 года)

Смоленская область 

 Фёдоровский сельский округ Духовщинского района (упразднён)

Тверская область 

 Фёдоровский сельский округ Кимрского района

Тульская область 

 Фёдоровский сельский округ Ленинского района.

Казахстан 

 Фёдоровский сельский округ — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Фёдоровский сельский округ — сельский округ в Павлодарской области.
 Фёдоровский сельский округ — сельский округ в Узункольском районе Костанайской области.
 Фёдоровский сельский округ — сельский округ в Фёдоровском районе Костанайской области.